Tavisupleba (georgiska: თავისუფლება, frihet) är Georgiens nationalsång. Texten är skriven av Davit Maghradze (დავით მაღრაძე) och musiken är komponerad av Zakaria Paliasjvili (ზაქარია ფალიაშვილი). Efter Rosenrevolutionen år 2003 beslutade man att byta både landets flagga och nationalsång. Året därpå ersatte Tavisupleba den gamla nationalsången, Dideba zetsit kurteuls.

Georgiska alfabetet 
ჩემი ხატია სამშობლო, 
სახატე მთელი ქვეყანა, 
განათებული მთა-ბარი, 
წილნაყარია ღმერთთანა. 
თავისუფლება დღეს ჩვენი 
მომავალს უმღერს დიდებას, 
ცისკრის ვარსკვლავი ამოდის 
და ორ ზღვას შუა ბრწყინდება, 
დიდება თავისუფლებას, 
თავისუფლებას დიდება.

Latinsk transkribering 
Tjemi chatia samsjoblo
sachate mteli qvekana,
ganatebuli mta-bari,
tsilnaqaria ghmerttana.
Tavisupleba dghes tjveni
momavals umghers didebas,
tsiskris varskvlavi amodis
da or zghvas sjua brtsqindeba,
dideba tavisuplebas,
tavisuplebas dideba.

Nationalsånger i Asien
Kultur i Georgien